Darázs ist der Familienname folgender Personen:

 Péter Darázs (* 1985), ungarischer Shorttracker
 Rózsa Darázs (* 1987), ungarische Shorttrackerin